a localidade pertencente à antiga freguesia de São Martinho do Bispo, Coimbra;
 a localidade pertencente à freguesia de Colares, Sintra;